Иоганн V Саксен-Лауэнбургский (иногда называемый Иоганн IV; ) — герцог Саксен-Лауэнбурга с 1463 года до своей смерти. Сын герцога Бернхарда II и Адельгейды Померанской, дочери герцога Богуслава VIII.

Жизнь 

После пожара Иоганн V реконструировал Саксен-Лауэнбургский замок в Лауэнбурге на Эльбе, строительство которого было начато герцогом Бернхардом I в 1180–1182 годах.

В 1481 году Иоганн V выкупил эксклавную землю Саксен-Лауэнбург в Хадельне, которая была заложена в Гамбурге в качестве обеспечения кредита в 3000 рейнских гульденов с 1407 года. Иоганн V сделал своего сына и наследника, Магнуса, вице-регентом Хадельна и, наконец, регентом с 1498 года.

Ставший регентом Магнус, который в 1484 году не смог завоевать богатую землю Вюрстен, де-факто автономный район свободных фризских крестьян в болоте Северного моря в устье Везера, 24 ноября 1498 года со своим отцом и герцогом Генрихом IV Брауншвейг-Люнебургским в качестве союзников покорил Вюрстен со второй попытки. Однако 9 сентября 1499 года упреждающая атака объединённых сил Вюрстена, Бременского архиепископства, Дитмаршена, городов Бремен, Букстехуде, Гамбург и Штаде против Иоганна V и Магнуса превратила их успешную до этого кампанию в авантюру с большими потерями. К началу декабря 1499 года князь-архиепископ Бремена Иоганн Роде переманил Генриха IV на свою сторону, и Магнус лишился поддержки.

20 января 1500 года при посредничестве князя Каленберга Эриха I и Генриха IV, Роде и Магнус от имени своего отца Иоганна V заключили мир. Хадельн был возвращён Магнусу, в то время как Вюрстен принёс оммаж Роде 18 августа.

Брак и дети 
12 февраля 1464 года Иоганн V женился на Доротее Бранденбургской (1446 — март 1519), дочери Фридриха II, курфюрста Бранденбурга. Их дети:
 Адельгейда (умерла в детстве)
 София (ум. до 1497), ∞ 1491 Антон Шаумбургский
 Магнус I (1 января 1470 — 1 августа 1543), герцог Саксен-Лауэнбурга
 Бернхард (? – 1524), каноник в Кёльне и Магдебурге
  (1472 — 20 октября 1522), под именем Эрих II князь-епископ Хильдесхайма (1501—1503) и под именем Эрих I князь-епископ Мюнстера (1508—1522)
  (1483 — 20 ноября 1547), под именем Иоганн IV князь-епископ Хильдесхайма (1503—1547)
 Анна (1468—1504), ∞ 1490 Иоганн фон Линдоу-Руппин
 Фридрих (? — до 1501)
 Рудольф (? — 1503)
 Генрих (умер в детстве)
 Екатерина, цистерцианская монахиня в Райнбеке
 Елизавета (1489—1541), ∞ герцог Генрих IV Брауншвейг-Грубенхагенский

Генеалогия

Примечания

Литература 
 Elke Freifrau von Boeselager, „Das Land Hadeln bis zum Beginn der frühen Neuzeit", in: Geschichte des Landes zwischen Elbe und Weser: 3 vols., Hans-Eckhard Dannenberg und Heinz-Joachim Schulze (eds.), Stade: Landschaftsverband der ehem. Herzogtümer Bremen und Verden, 1995 and 2008, vol. I 'Vor- und Frühgeschichte' (1995), vol. II 'Mittelalter (einschl. Kunstgeschichte)' (1995), vol. III 'Neuzeit (2008)', (=Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der ehem. Herzogtümer Bremen und Verden; vols. 7–9), ISBN (vol. I) , (vol. II) , (vol. III) , vol. II: pp. 321–388. 
 Cordula Bornefeld, "Die Herzöge von Sachsen-Lauenburg", in: Die Fürsten des Landes: Herzöge und Grafen von Schleswig, Holstein und Lauenburg [De slevigske hertuger; German], Carsten Porskrog Rasmussen (ed.) on behalf of the Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Neumünster: Wachholtz, 2008, pp. 373–389. 
 Michael Schütz, "Die Konsolidierung des Erzstiftes unter Johann Rode", in: Geschichte des Landes zwischen Elbe und Weser: 3 vols., Hans-Eckhard Dannenberg and Heinz-Joachim Schulze (eds.), Stade: Landschaftsverband der ehem. Herzogtümer Bremen und Verden, 1995 and 2008, vol. I 'Vor- und Frühgeschichte' (1995), vol. II 'Mittelalter (einschl. Kunstgeschichte)' (1995), vol. III 'Neuzeit (2008)', (=Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der ehem. Herzogtümer Bremen und Verden; vols. 7–9), ISBN (vol. I) , (vol. II) , (vol. III) , vol. II: pp. 263–278.

Герцоги Саксен-Лауэнбурга
Правители Европы XV века
Правители Европы XVI века